Городище Олтынтепа — археологический памятник Олтынтепе (Олтинтепе) находится в городе Ташкент, в Мирзо Улугбекском районе на улице Ломоносова. Поселение с большой неукреплённой территорией, расположено в стороне правобережья реки Чирчик, на восточной окраине города, на правом берегу канала Карасу.

Описание, Обследование 
Городище Олтынтепе отмечено в 1927 году Николаем Гурьевичем Маллицким в названии «мауза». Размеры, описание, датировка отсутствуют.

В 1957 году памятник обследовался археологом Юрием Федоровичем Буряковым. Подъемный материал датируется IV—VII и X—XIV веками нашей эры. Археологические раскопки на Олтынтепе не проводились. В настоящее время археологический памятник не используется.

Охрана 
Является государственной собственностью. Охраняется государством на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении национального перечня объектов недвижимости материального культурного наследия» № 846 от 4 октября 2019 года.

Альтернативная версия фактического характера объекта 
Ведущий научный сотрудник Института археологии АН РУ М. И. Филанович подтвердила, что Олтынтепа — не городище (раскопки показали отсутствие следов поселения), и был создан, как это известно местным старожилам, в XX веке, являясь прозаическими отвалами кирпичного завода и грунта при постройке метро.

Примечания

Литература и источники 
 ПКМ РУз «Об утверждении национального перечня объектов недвижимости материального культурного наследия» № 846 от 4 октября 2019 года.
 Маллицкий Н. Г. Ташкентские махалля и мауза Сб. В. В. Бартольду друзья и почитатели, Ташкент, 1927.
 Буряков Ю. Ф., Касымов М. Р., Ростовцев О. М. Археологические памятники Ташкентской области. Ташкент, 1973.
 Ташкент Энциклопедия. Ташкент, 1983.

Археологические объекты в Узбекистане
Ташкент